FDF est un sigle qui peut signifier :
 feu de forêt, dans le jargon des pompiers ;
 Fédéralistes démocrates francophones, l'ancien nom d'un parti politique belge devenu Démocrate fédéraliste indépendant ;
 Finnish Defence Forces (en français, Forces armées finlandaises) ;
 Fascist Defence Force, section paramilitaire de la British Union of Fascists.
 Fondation de France
 , du Royaume-Uni
 fil de fer, en infographie, un mode d'affichage en 3D ;
 , un format de données le la société  pour l'interaction avec des formulaires électroniques ;
 , un outil de déploiement de composants Fractal ;
 , une chaîne de télévision espagnole ;
 faute de frappe ;
Fédération du Dodgeball Français.

FDF est un code qui peut signifier :
 .

Code IATA des aéroports